Довмонт (, ; †бл.1285) — Великий князь Литовський, який правив між 1282 та 1285 роками.
 Довмонт Псковський, Довмонт-Тимофій Псковський (*1240 —20 травня 1299) — князь Псковський у 1266—1270 та 1271—1299 роках.